Geisser ist der Familienname folgender Personen:

 David Geisser (* 1990), Schweizer Koch und Autor
 Heinz Geisser (* 1961), Schweizer Improvisationsmusiker 
 Johann Joseph Geisser (1824–1894), Schweizer Landschafts- und Genremaler
 Kasi Geisser (1899–1943), Schweizer Klarinettenspieler, Kapellmeister und Komponist
 Marcel Geisser (* 1952), Schweizer Zenlehrer
 Robert Geisser (1920–1995), Schweizer Grafiker
 Seymour Geisser (1929–2004), US-amerikanischer Statistiker 

 Tobias Geisser (* 1999), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Gaiser
 Gaisser
 Gajser
 Geiser
 Gejser
 Geyser